Wildapfel, präzise:

die mutmaßlichen Stammformen des Kulturapfels: 
 Europäischer Wildapfel, Holzapfel (Malus sylvestris)
 Asiatischer Wildapfel (Malus sieversii)
aber auch:
 eine Anzahl anderer Arten der Äpfel (Malus)
 nicht sortenreiner Wildling des Kulturapfels (Malus domestica)
Siehe auch:
  Wildapfel im Fort Hahneberg